Milênio - período de mil anos
Milênio - personagem dos quadrinhos
Milenio - jornal impresso mexicano

Desambiguação